Der Baku Cup 2012 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis zum 28. Juli 2012 in Baku stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2012 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Titelverteidigerin im Einzel war Wera Swonarjowa, die in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Einzelfinale sicherte sich Bojana Jovanovski ihren ersten WTA-Titel ihrer Karriere. Sie schlug die US-Amerikanerin Julia Cohen in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1. Im Doppel waren Marija Korytzewa und Tazzjana Putschak die Titelverteidigerinnen, doch auch sie traten in diesem Jahr nicht an. Im Doppel gewannen Iryna Burjatschok und Walerija Solowjowa gegen Eva Birnerová und Alberta Brianti in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Baku